Тюмень — железнодорожная станция Тюменского региона Свердловской железной дороги, находящаяся в городе Тюмени, административном центре Тюменской области.

История 
Станция образована в 1885 году при строительстве железнодорожной ветки Екатеринбург — Тюмень Уральской горнозаводской железной дороги.

С 1909 года было начато строительство Тюмень-Омской железной дороги, вошедшая после постройки в состав Омской железной дороги вместе с веткой Екатеринбург — Тюмень уже Пермской железной дороги.

Вокзал 
Железнодорожный вокзал появился в Тюмени в 1885 году. Современное здание комплекса железнодорожного вокзала открыто 7 октября 1974 года. В вокзальный комплекс входят кассовый зал, зал ожидания, багажное отделение и 9-этажное административно-гостиничное здание.

В 2003—2010 годах здание вокзала подверглось капитальной реконструкции и ремонту, в ходе которой были демонтированы старые коммуникации, а восточная часть вокзала (со стороны привокзальной площади) стала шире на 10 метров. В результате перепланировки в залах ожидания могут находиться порядка 1,5 тыс. человек в сутки (до реконструкции вместимость залов была в два раза меньше). С зала ожидания на вторую платформу можно попасть по подземному пешеходному переходу, к остальным платформам ведёт переход через железнодорожные пути.

Поток пассажиров рос, расписание поездов г. Тюмень становилось всё более разнообразным, поэтому необходима была модернизация. С 2003 по февраль 2010 года вокзал реконструировался. Реконструкция восточной части вокзального комплекса осуществлялась в течение четырёх лет. Старые инженерные коммуникации демонтировались, реконструировался пешеходный переход к платформам. В результате восточная часть вокзала увеличилась, здание на 10 метров продлили в сторону привокзальной площади. Площадь залов ожидания существенно увеличилась. По контуру здания установлены витражи и стеклопакеты. Была выполнена отделка фасадов залов ожидания и девятиэтажного здания администрации.

Основная часть работ была выполнена внутри здания вокзала: обновлены инженерные сети, была установлена комплексная система автоматизации, включающая информационное обеспечение, системы вентиляции, связь, электропитание. В залах ожидания одновременно могут находиться 1,5 тысячи человек.

Адрес вокзала: 625000, Россия, г. Тюмень, Привокзальная ул., 22.

Вокзал располагает подземными и надземными переходами. На входе в здание вокзала установили металлодетектор.

Деятельность 
Станция открыта для грузовой работы.

Пассажирское движение

Дальнее сообщение 
По состоянию на январь 2022 года через станцию курсируют следующие поезда дальнего следования:

Пригородное сообщение

Примечания

Ссылки 
 Расписание поездов дальнего следования на Яндекс. Расписания
 Расписание пригородных поездов на Яндекс. Расписания

Станции Тюменского региона Свердловской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Тюменской области
Транспорт Тюмени